ABCE1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 599 амінокислот, а молекулярна маса — 67 314.

Кодований геном білок за функціями належить до шаперонів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як взаємодія хазяїн-вірус. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

ABC-транспортери